Fonte Luminosa (Lisboa)
Fonte Luminosa (Leiria)
Estádio da Fonte Luminosa

Desambiguação